Uro er flertydigt:
 Uro (tilstand) – fravær af ro
 Uro (film fra 2006) – norsk film fra 2006
 Uro (film fra 1995) – dansk kortfilm fra 1995 instrueret af Uffe Bryld
 Uro (film fra 2003) – dansk kortfilm fra 2003 instrueret af Ole Bendtzen 
 Uro (film fra 2016) – dansk kortfilm fra 2016 instrueret af Jacob Tschernia
 Uro (band) – dansk hardcore punk-band
 Uro (pyntegenstand) – en slags pyntegenstand eller legetøj (også kaldet mobile)

 Uru (folk), et folk omkring Titicacasøen, der også staves Uro.